Het ATP-tennistoernooi van Toulouse (officieel de Adidas Open de Toulouse Midi-Pyrénées) van 2000 werd gespeeld van 16 tot en met 22 oktober 2000 in de Franse stad Toulouse. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Toulouse.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Toulouse
Toulouse